Le Guêpier, film franco-italien de Roger Pigaut tourné en 1975 et sorti en 1976
 Le Guêpier, histoire de la série de bande dessinée humoristique franco-belge Les Petits Hommes de Pierre Seron
 Le Guêpier, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective belge Hercule Poirot
 Le Guêpier, téléfilm britannique adapté de la nouvelle d'Agatha Christie, qui constitue le  de la série télévisée Hercule Poirot

Voir aussi 
 
 Guêpière